Platense puede hacer referencia:
 A los naturales de la región de la cuenca del Río de la Plata, o a lo perteneciente o relativo a esta región.
 A los naturales de la ciudad de La Plata (Argentina), o a lo perteneciente o relativo a esta ciudad.
 A la edad Platense (edad), en la escala geológica de tiempo para la fauna de mamíferos sudamericanos.

Además, en deportes, puede referirse:

 Al Club Atlético Platense, club argentino de fútbol.
 Al Club Atlético Platense (baloncesto), club argentino de básquet.
 Al Club Atlético Platense (fútbol femenino), club argentino de fútbol femenino.
 Al Club Atlético Platense (Uruguay), equipo uruguayo de fútbol.
 Al Club Deportivo Platense, equipo salvadoreño de fútbol.
 Al Platense Fútbol Club, equipo hondureño de fútbol.

Enlaces externos